Кератин-9 () – білок, який кодується геном KRT9, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 623 амінокислот, а молекулярна маса — 62 064.  Належить до великої родини кератинів — структурних білків цитоскелету.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Кератини